

Film en Televisie
Walk Like A Man (1987), een film uit 1987
Walk Like A Man (2008), een film uit 2008
Walk Like A Man (ER), een aflevering van Er
Walk Like A Man (Sopranos), een aflevering van The Sopranos
Walk Like A Man (Yes, Dear), een film aflevering van Yes, Dear

Muziek
Walk Like A Man (Bon Jovi), een lied van Bon Jovi
Walk Like A Man (Bruce Springsteen), een lied van Bruce Springsteen
Walk Like A Man (Four Seasons), een lied van The Four Seasons
Walk Like a Man (Grand Funk Railroad), een lied van Grand Funk Railroad
Walk Like A Man (Tim McGraw), een lied van Tim McGraw